«Зевс и Роксана» () — американский фильм режиссёра Джорджа Т. Миллера.

Сюжет 
Терри Барнетт, его сын Джордан и хитрый пёс по кличке Зевс приехали в то место, где могли бы отдохнуть, а заодно Терри ещё бы и успешно написал музыку для работы. Это место было на берегу моря в прекрасном доме с кабельным телевидением. Но этот месяц отдыха простым назвать было нельзя и всё благодаря Зевсу.

По соседству жила Мэри Бет с двумя дочерьми, которая занималась исследованием поведения дельфинов. Как-то, торопясь на работу, она не заметила, что Зевс преследует её, а когда он добрался до катера, Мэри просто его прогнала, но он всё-таки каким-то таинственным образом попал на катер и увидел то, что так много дней ожидал, — дельфина. Им была Роксана, её и исследовала Мэри Бет. Зевс упал в море, и Роксана его спасла. Между Зевсом и Роксаной завязалась некая дружба, которую часто замечала Мэри, поэтому и брала с разрешения хозяев его на работу.

Семьи сдружились и стали друг другу доверять. Но настала пора семье Барнетт покинуть место отдыха, но кое-кто — Зевс — не мог смириться с отъездом и убежал обратно к Роксане. А за ним устремились и Джордан и его отец.

Мэри Бет очень волновалась, что Роксана попадет в сети браконьеров или экспериментаторов, поэтому одна отправилась под воду и чуть не погибла сама же в сетях. Но благодаря Роксане и Терри, она осталась жива и обрела счастье в браке с Терри Барнеттом.
 
Роксана нашла общий язык с другими дельфинами, и Мэри тем самым могла быть спокойна за неё.

В ролях 
 Стив Гуттенберг — Терри Барнет
 Арнольд Вослу — Клод Карвер
 Махандра Дельфино — Джудит Данхил
 Кэтлин Куинлан — Мэри Бетт Данхил
 Доун МакМиллан — Бекки
 Мико Хьюз — Джордан Барнет

Ссылки 
 
 Обзор и критика фильма

Кинокомедии США
Кинокомедии 1997 года
Семейные фильмы США
Фильмы о собаках
Фильмы о китах
Фильмы Джорджа Трамбулла Миллера
Фильмы США 1997 года